El término espiral de la muerte puede hacer referencia a:
un elemento obligatorio del patinaje artístico; o a
un fenómeno observado en ciertos grupos de hormigas guerreras.